Bengt Johansson eller Bengt Johanson kan syfta på:

 Bengt Johansson Ribbing (1686–1741), friherre, militär och landshövding 
 Bengt Johansson (försäkringsbolagsdirektör) (1870–1949), svensk försäkringsbolagsdirektör
 Bengt Johansson (tonsättare) (1914–1989), finländsk kompositör
 Jokkmokks-Jokke (1915–1998), svensk artist
 Bengt Johansson (brottare) (1926–2008), svensk flugviktare 
 Bengt "Polo" Johanson (1929–2014), sångare och programledare
 Bengt O.H. Johansson (1934–2021), svensk arkitekturhistoriker
 Bengt K.Å. Johansson (1937–2021), svenskt statsråd
 Bengt Johansson (Jackloo) (född 1937), svensk handbollsspelare
 Bengt "Bengan" Johansson (1942–2022), svensk handbollsspelare och -tränare
 Bengt Johansson (militär) (född 1952), svensk militär
 Bengt Johansson (sångförfattare) (född 1953), svensk kristen artist
 Joe Labero (född 1963), svensk illusionist
 Bengt Johansson (medieforskare) (född 1964), professor i journalistik vid Göteborgs universitet
 Bengt Johansson (friidrottare) (född 1973), svensk släggkastare
 Bengt A.W. Johansson, generaldirektör för Luftfartsverket 1982–1992
 Bengt Johansson (Bostadsstyrelsen), generaldirektör för Bostadsstyrelsen 1977–1988
 Bengt-Arne Johansson (född 1943), militär
Bengt Johansson (politiker)